Esistono più comuni francesi con questo nome

 Soues – Alti Pirenei
 Soues – Somme